Servius Sulpicius Galba ist der Name folgender Personen:

* Servius Sulpicius Galba (Pontifex) († 199 v. Chr.), römischer Ädil 209 v. Chr.
 Servius Sulpicius Galba (Prätor 187 v. Chr.), römischer Politiker
 Servius Sulpicius Galba (Konsul 144 v. Chr.) (~194 v. Chr.–vor 129 v. Chr.), römischer Politiker 
 Servius Sulpicius Galba (Konsul 108 v. Chr.), römischer Politiker
 Servius Sulpicius Galba (Prätor 54 v. Chr.) (93 v. Chr.?–nach 43 v. Chr.), römischer Politiker und Feldherr

Siehe auch:
 Galba (Lucius Livius Ocella Servius Sulpicius Galba; 3 v. Chr.–69 n. Chr.), römischer Kaiser